Станислав Ковальчик: Ковальчик, Станислав Михайлович (1922—1985) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Ковальчик, Станислав (1924—1998) — польский партийный и государственный деятель ПНР, министр внутренних дел ПНР.